NGC 6945 (другие обозначения — PGC 65132, MCG −1-52-15) — галактика в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6945
Водолей (созвездие)